Condado de San Juan es el nombre asignado a cinco condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de San Juan (Colorado)
 Condado de San Juan (Florida)
 Condado de San Juan (Nuevo México)
 Condado de San Juan (Utah)
 Condado de San Juan (Washington)
 Condado de San Juan (título nobiliario)